Finlandia Junior — крупнейшая премия Финляндии в области детской и юношеской литературы, вручаемая с 1997 года Книжным фондом Финляндии. Денежная часть премии составляет 30 тысяч евро.

Лауреаты

См. также 
 Финляндия (премия)
 Tieto-Finlandia

Примечания

Ссылки 
 Лауреаты и номинанты премии Finlandia Junior 

Литературные премии Финляндии